Јужни ветар има више значења:

 , ветар
 Јужни ветар (издавачка кућа), српска музичка издавачка кућа
 Јужни ветар (филм), српски филм из 2018. године
 Јужни ветар (ТВ серија), српска ТВ серија из 2020. године 
 Јужни ветар 2: Убрзање, српски филм из 2021. године 
 Јужни ветар 2: Убрзање (ТВ серија), српска ТВ серија из 2022. године
 Јужни ветар: На граници, српска ТВ серија из 2023. године